Spytihněv (Tsjechië), een plaats en gemeente in Tsjechië
 Spytihněv I van Bohemen, hertog van Bohemen (894-915)
 Spythiněv II van Bohemen, hertog van Bohemen (1055-1061)
 Spytihněv van Moravië, hertog van Moravië-Brno (1189-1191)